Селива́новка — посёлок в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Нинский сельсовет» (упразднено ).

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 173 км. Расстояние до районного центра: 15 км.

Варианты названия 
 Петерсталь,
 Селивановка,
 Мезенцево.

История 
Населённый пункт основан в 1903 году как лютеранское село Петерсталь (). Относился к лютеранскому приходу в Ставрополе. В 1915 году переименован в Селивановку. По данным на 1916 год площадь земель составляла 684 десятины. До 1917 находился в составе Стародубской волости Святокрестовского (Прасковейского) уезда Ставропольской губернии. В советский период вошёл в состав Воронцово-Александровского/Архангельского района Орджоникидзевского края.

Население 

Национальный состав

В 1926 году из 262 жителей — 209 немцы.

По данным переписи 2002 года, 93 % населения — русские.

Образование 
 Детский сад № 16 «Солнышко»
 Основная общеобразовательная школа № 16

Экономика 
 СПК «Кумской». Открыт 1 октября 1946 года как племсовхоз «Кумской»

Кладбище 
В районе улицы Приозёрной расположено общественное открытое кладбище площадью 5600 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае